A 2001-2002-es német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 28. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot a Hannover 96 nyerte meg, mellette az Arminia Bielefeld és a VfL Bochum jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 2001–2002-es Bundesliga
 2001–2002-es német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja   
 2. Bundesliga @ DFB  
 Kicker.de 

német 2
Német labdarúgó-bajnokságok